Sollstedt (gemeente), gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Sollstedt (Menteroda), dorp in de Duitse gemeente Menteroda in Thüringen.